Mulyasari (Losari), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Mande), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Salopa), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Pamanukan), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Agrabinta), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Jatinagara), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Cilaku), een plaats in Indonesië
Mulyasari (Sumedang Utara), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing